

Aziende 
 Avon Buses   autobus di linea 
 Avon Inflatables produttore di gommoni
 Avon Products, Inc. – multinazionale produttrice di cosmetici
 Avon Publications – editrice statunitense, attualmente marchio della HarperCollins
 Avon Rubber produttore di gomma
 Avon Tyres produttore di pneumatici per auto e moto da corsa, di proprietà della Cooper Tire & Rubber Company

Geografia 

 Avon – fiume che scorre nello Stato di Victoria

 Avon – comune di Deux-Sèvres
 Avon – comune di Senna e Marna
 Avon-la-Pèze – comune della Champagne-Ardenne
 Avon-les-Roches – comune dell'Indre e Loira

 Avon – contea inglese che prende nome dal fiume che l'attraversa

 Avon – città della Contea di Houston, Alabama
 Avon – census-designated place della Carolina del Nord
 Avon – città della Contea di Eagle, Colorado
 Avon – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Avon – città della Contea di Bon Homme, Dakota del Sud
 Avon – villaggio situato tra la Contea di Fulton e la Contea di Warren, Illinois
 Avon – città della Contea di Hendricks, Indiana
 Avon – città della Contea di Franklin, Maine
 Avon – città della Contea di Norfolk, Massachusetts
 Avon – città della Contea di Stearns, Minnesota
 Avon – CDP della Contea di Powell, Montana
 Avon – città della Contea di Livingston, New York
 Avon – villaggio della Contea di Livingston, New York
 Avon – città della Contea di Lorain, Ohio
 Avon – census-designated place della Pennsylvania
 Avon – census-designated place dello Utah
 Avon – città della Contea di Rock, Wisconsin

Altro 
 Avon – traccia dell'album Queens of the Stone Age dei Queens of the Stone Age del 1998
 Dominique Avon – storico, scrittore e giornalista francese, specialista di storia delle religioni

Pagine correlate 
Fiume Avon